Эбаноидзе — фамилия грузинского происхождения:

 Известные носители
 Эбаноидзе, Александр Луарсабович (род. 1939) — российский писатель.
 Эбаноидзе, Игорь Александрович — российский философ.
 Эбаноидзе, Ираклий — грузинский футболист.
 Эбаноидзе, Нодар (род. 1958) — грузинский политик, депутат парламента Грузии (2012—2016).
 Эбаноидзе, Семён Ражденович (1917 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Эбаноидзе, Теймураз Юзович (род. 1957) — советский футболист.